Klopfakupressur ist eine Technik der Energetischen Psychologie, bei der das Tapping, also das Beklopfen von Meridianpunkten, eine zentrale Rolle spielt. Die Klopfakupressur ist eine Methode der Alternativmedizin und ist wissenschaftlich weder belegt noch anerkannt.

Hintergrund 
Bei der Klopfakupressur handelt es sich um eine Kombination von Techniken, die zusammen praktiziert werden: Zum einen werden bestimmte Meridiane der traditionellen chinesischen Medizin einbezogen und zum anderen muss man sich auf das Problem mental einstellen, es sich vergegenwärtigen, indem man es ausspricht oder daran denkt. Daneben werden auch Elemente von EMDR verwandt, also bestimmte Übungen, bei denen die Augenbewegung wesentlich ist, etwa das Augenkreisen und Die Brücke, wie es teilweise genannt wird.

Richtungen 
Klopfakupressur wird in folgenden Formen bzw. Richtungen gelehrt und praktiziert:
 Emotional Freedom Techniques (EFT) nach Gary Craig,
 Emotionales Selbstmanagement (ESM) nach George Pratt und Peter T. Lambrou,
 Gedankenfeldtherapie nach Roger J. Callahan, siehe Thought Field Therapy (TFT),
 Mentalfeldtherapie (MFT) nach Dietrich Klinghardt,
 Meridian-Energie-Technik (MET) nach Rainer Franke,
 Methode zur Auflösung von negativen Zuständen (NAEM – Negative Affect Erasing Method) nach Fred P. Gallo,
 Tapas-Akupressur-Technik (TAT – Tapas Acupressure Technique) nach Elizabeth Tapas Fleming.
Im Detail unterscheiden sich diese Methoden zwar, aber im Kern handelt es sich um dieselben Prinzipien, die zur Anwendung kommen.

Aus der Klopfakupressur wurden wiederum folgende Methoden entwickelt:
 Be Set Free Fast (BSFF) nach Larry Phillip Nims,
 Der Healing Code nach Alex Loyd und Ben Johnson sowie die energiemedizinischen Tools des Love Principle. nach Alex Loyd,
 Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie (PEP) nach Michael Bohne,
 Spirituelle Energetische Psychologie (S.E.P.) bzw. Neuro-Tuning nach Erich Keller.

Siehe auch 
 Handauflegen
 Jin Shin Jyutsu

Einzelbelege 

Therapeutisches Verfahren in der Alternativmedizin